Max Payne (computerspelserie), een reeks computerspellen
 Max Payne (computerspel), het eerste spel in de Max Payne-serie
 Max Payne 2: The Fall of Max Payne, het tweede spel in de Max Payne-serie
 Max Payne 3, het derde spel in de Max Payne-serie
 Max Payne (film), een actiefilm uit 2008